New York Mills steht für:

 New York Mills (Minnesota), Ort im Otter Tail County, Minnesota 
 New York Mills (New York), Dorf im Oneida County, New York